Соревнования по стрельбе в дисциплине трап среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 17 спортсменок из 15 стран.

Трап у женщин на Олимпийских играх дебютировал в программе Олимпийских игр. Первой чемпионкой стала литовская спортсменка Дайна Гудзиневичюте.

Призёры

Рекорды

Квалификация 
Квалификационные соревнования прошли 18 сентября. Спортсменки выполнили 3 серии по 25 выстрелов. В финал прошли 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли серию из 25 выстрелов. Очки, набранные в финале, суммировались с результатами квалификации. Чемпион определялся по сумме очков.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт